È vincitore dei CrossFit Games 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020  , aver ottenuto il secondo posto ai CrossFit Games del 2014 e del 2015

Biografia 

Dopo una buona prestazione nel 2014 ed il ritiro del quattro volte campione in carica Rich Froning Jr., era uno dei favoriti per la vittoria nel 2015, ma fu battuto nella gara finale da Ben Smith. 

L'anno successivo, Fraser si è laureato campione con un cospicuo margine nei confronti dei suoi avversari in un anno che sembrava potesse essere quello giusto per prendersi lo scettro di questo sport dopo l'abbandono di Froning, da molti considerato come il "Maradona del Crossfit".  

Nel 2017 si riconferma Fittest Man On Earth vincendo la competizione e stabilendo il record di punti fatti durante gli eventi dei Games vincendone 11 su 13. Mai nessun vincitore era riuscito a staccare di così tanti punti il secondo classificato (1132 di Fraser contro i 916 di Fikowski e 834 di Garard, a cui verrà tolta la terza posizione in quanto trovato positivo a 2 sostanze dopanti, verrà squalificato per 4 anni).

Il 2 febbraio 2021, dopo aver vinto per cinque volte consecutive i Crossfit Games, Mat annuncia il suo ritiro dalle competizioni, dicendo: «Today I leave the sport older, wiser, fitter and grateful». Il campione ha affermato che farà comunque parte della community CrossFit.

CrossFit Games results

Note

Voci correlate 
 CrossFit
 CrossFit Games
 Camille Leblanc-Bazinet
 Ben Smith (Crossfit)
 Katrín Tanja Davíðsdóttir
 Rich Froning
 Anna Tunnicliffe

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Sportivi di CrossFit